Paranaitis rubens är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1880.  Paranaitis rubens ingår i släktet Paranaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rubens